Gonzalo Antonio Santelices Gallegos (Santiago, Chile, 7 de mayo de 1996) es un futbolista chileno. Juega de Defensa en Deportes La Serena de la Primera B de Chile.

Clubes 
 Actualizado de acuerdo al último partido jugado el .

Fuente: Ficha en Soccerway

Enlaces externos 
https://www.transfermarkt.es/gonzalo-santelices/profil/spieler/727979

Futbolistas de Santiago de Chile
Futbolistas del Club de Deportes Santa Cruz
Futbolistas del Club Deportivo Magallanes en los años 2010
Futbolistas del Club Deportivo Magallanes en los años 2020
Futbolistas del Club de Deportes Melipilla en los años 2020
Futbolistas del Club de Deportes La Serena en los años 2020